Svetovno prvenstvo v biatlonu je tekmovanje v biatlonu, ki pod okriljem Mednarodne biatlonske zveze poteka od leta 1958. Od leta 1981 poteka tekmovanje vsako leto, od leta 1984 poteka tudi za ženske.

Prvenstva po letih 
1958  Saalfelden
1959  Courmayeur
1961  Umeå
1962  Hämeenlinna
1963  Seefeld
1965  Elverum
1966  Garmisch-Partenkirchen
1967  Altenberg
1969  Zakopane
1970  Östersund
1971  Hämeenlinna
1973  Lake Placid, New York
1974  Minsk
1975  Antholz-Anterselva
1976  Antholz-Anterselva (šprint)
1977  Vingrom
1978  Hochfilzen
1979  Ruhpolding
1981  Lahti
1982  Minsk
1983  Antholz-Anterselva
1984  Chamonix (ženske)
1985  Ruhpolding (moški) in  Egg am Etzel (ženske)
1986  Oslo (moški) in  Falun (ženske)
1987  Lake Placid (moški) in  Lahti (ženske)
1988  Chamonix (ženske)
1989  Feistritz an der Drau
1990  Minsk,  Oslo in  Kontiolahti
1991  Lahti
1992  Novosibirsk (ekipni tekmi)
1993  Borovec
1994  Canmore (ekipni tekmi)
1995  Antholz-Anterselva
1996  Ruhpolding
1997  Brezno-Osrblie
1998  Pokljuka (zasledovanje) in  Hochfilzen (ekipni tekmi)
1999  Kontiolahti in  Oslo
2000  Oslo in  Lahti
2001  Pokljuka
2002  Oslo (skupinski štart)
2003  Hanti-Mansijsk
2004  Oberhof
2005  Hochfilzen in  Hanti-Mansijsk (mešana štafeta)
2006  Pokljuka (mešana štafeta)
2007  Antholz-Anterselva
2008  Östersund
2009  Pjongčang
2010  Hanti-Mansijsk (mešana štafeta)
2011  Hanti-Mansijsk
2012  Ruhpolding
2013  Nové Město na Moravě
2015  Kontiolahti
2016  Oslo
2017  Hochfilzen
2019  Östersund
2020  Antholz-Anterselva
2021  Pokljuka
2023  Oberhof

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstva na sports123.com

Biatlon
Biatlon
Športne prireditve, ustanovljene leta 1958